Bujold ist der Familienname folgender Personen:

 Geneviève Bujold (* 1942), kanadische Schauspielerin
 Lois McMaster Bujold (* 1949), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Mandy Bujold (* 1987), kanadische Boxerin